Pandosia puede referirse a:

Pandosia, antigua ciudad griega de Epiro.
Pandosia, antigua ciudad del sur de Italia, en territorio de los brucios.
Pandosia, antigua ciudad del sur de Italia, en territorio de Lucania.